Йоан VI може да се отнася за:

 Йоан VI (папа) -римокатолически папа (8 век)
 Йоан VI Кантакузин – византийски император (14век)